Plaats in Indonesië
 Nglebur (Jiken), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Nglebur (Kedungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java